Quadrilha (crime) - bando de ladrões, criminosos ou bandidos de uma forma geral
Quadrilha (dança)  - uma dança de origem inglesa e presente nas comemorações brasileiras de festas juninas
Quadrilha (banda) - uma banda portuguesa de música tradicional e céltica
Quadrilha (tauromaquia) um grupo de cavalaria
Quadrilheiros - polícia chefiada por um quadrilheiro
 
Desambiguação